Ге́рхард Ма́йер () (род. 30 августа 1937, Ульм, Германия) — немецкий евангелическо-лютеранский пастор, теолог и юрист.

Биография 
Родился 30 августа 1937 года в Ульме.

Изучал юриспруденцию в Тюбингенском университете и сдал первый государственный экзамен на знание права. Затем изучал историю искусства, но перевёлся на .

В 1966—1968 годах — научный сотрудник  Тюбингенского университета.

В 1969 году под научным руководством  защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора теологии в области Нового Завета по теме «Человек и свобода воли. У иудейских религиозных партий Бен-Сира и Павла». 

В 1968—1973 годах — викарий и приходской пастор в Байрсброне вблизи Шварцвальда.

В 1971—1977 и 1983—1995 годы — член Вюртембергского евангелического синода.

В 1980—1985 годах — директор  Тюбингенского университета.

В 1983—1995 годы председатель Комитета по делам церкви, общества и общественного.

В 1994 году во главе редакторской группы подготовил значительно переработанное и дополненное второе издание «Библейского словаря» () Фрица Ринекера вышедшего в 1960 году в издательстве  (на русском языке издан под названием «Библейская энциклопедия Брокгауза»).

В 1995 году стал  и был избран членом Верховного церковного совета.

С 7 октября 2001 по 23 июля 2005 года — епископ .

Приглашённый профессор , а с 1991 года также факультета евангелической теологии в Лувене. 

Член местного отделения общественной организации «».

Член Евангелического издательского общества в Вюртемберге и  .

Член наблюдательного совета евангелического объединения .

Председатель .

Женат на Гудрун Майер и имеет четырёх сыновей. Живёт в Тюбингене.

Награды 
  (1991)
 Почётный профессор  (7 октября 2004)
  (9 апреля 2005)

Научные труды 
 Mensch und freier Wille. Nach den jüdischen Religionsparteien zwischen Ben Sira und Paulus, WUNT 12, , Tübingen 1971, ISBN 3-16-131971-0. (Dissertation)
 Das Ende der historisch-kritischen Methode, , Wuppertal 1974, 5. Auflage 1984, ISBN 3-417-12901-X.
 Die Johannesoffenbarung und die Kirche, WUNT 25, , Tübingen 1981, ISBN 3-16-144132-X.
 Er wird kommen. Was die Bibel über die Wiederkunft Jesu sagt, SCM R. Brockhaus, Wuppertal 2001.
 Der Brief des Jakobus, Historisch-Theologische Auslegung. Reihe: Neues Testament, SCM R. Brockhaus, Wuppertal 2004, ISBN 3-417-29722-2.
 Kirchenleitung durch das Wort. Predigten und Vorträge, hg. v. Gudrun Bosch, Gesangbuchverlag, Stuttgart 2005, ISBN 3-931895-24-6.
 Das große Bibellexikon, mit Helmut Burkhardt; Fritz Grünzweig; , SCM R. Brockhaus, Witten 2009, ISBN 3-417-24741-1.
 Biblische Hermeneutik, BWM 2, SCM R. Brockhaus, Witten 6. Auflage 2009, ISBN 3-417-29355-3.
 Die Offenbarung des Johannes, Historisch-Theologische Auslegung. Reihe: Neues Testament, SCM R. Brockhaus, Witten, Bd.1 2009, ISBN 978-3-417-29727-0, Bd.2 2011, ISBN 978-3-417-29728-7.
 Lexikon zur Bibel, mit Fritz Rienecker, , Witten 8. Auflage 2010, ISBN 978-3-417-24678-0.
 составление
 Mit  Herausgeber der , Altes Testament, SCM R. Brockhaus von (eigene Beiträge dort von 1980 bis 1998).
 Mehrere Bände der Edition-C-Bibelkommentare, , Holzgerlingen 2007, ISBN 3-7751-3315-1.

Примечания 

Авторы энциклопедий и словарей
Выпускники Тюбингенского университета
Богословы Германии
Пасторы Германии
Лютеранские священники
Юристы Германии
Доктора богословия